Miejscowości w polsce:
 Wylazłowo – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Wielgie
 Wylazłowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Lubowidz